Берёзово — населённые пункты в Воронежской области:

 Берёзово — хутор в Лискинском районе.
 Берёзово — село в Острогожском районе.
 Березово — село в Павловском районе.
 Березово — село в Подгоренском районе.
 Берёзово — село в Рамонском районе.